Maurice Bouvet peut désigner :

 Maurice Bouvet (1855-1935), homme politique français ;
 Maurice Bouvet (1885-1964), pharmacien et historien de la pharmacie français ;
 Maurice Bouvet (1911-1960), psychanalyste français.